Kahlenberg ist der Name folgender Burgen:

 Burg Kahlenberg (Niedersachsen) bei Lutter am Barenberge, Niedersachsen
 Burg Kahlenberg (Thüringen) bei Kahlenberg, Wartburgkreis, Thüringen